Kulka János (1929–2001) karmester
 Kulka János (1958–) színész